Gloucester es el nombre de:

Ciudades o pueblos 
Gloucester es una ciudad y distrito en el suroeste de Inglaterra.
Glocester (Rhode Island) es un pueblo de Estados Unidos;
Gloucester (Massachusetts) es una ciudad de Estados Unidos.
Gloucester (Nuevo Brunswick) es uno de los Condados de Nuevo Brunswick en Canadá.

Otros 
 El conde de Gloucester, personaje de la tragedia El rey Lear.